Hongxiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongxiang (socken i Kina, Anhui), 
 Hongxiang (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar